Plaats in Indonesië
 Klitih (Karang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Klitih (Plandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java